William Mahony ist der Name folgender Personen:

* William Mahony (Politiker, 1856) (1856–1918), australischer Politiker
 William Mahony (Politiker, 1877) (1877–1962), australischer Politiker
 William Mahony (Bischof) (1919–1984), irischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher und Bischof von Ilorin
 William Victor Mahony (* 1949), kanadischer Schwimmer, siehe Bill Mahony

Siehe auch:
 William Mahoney